Ritterkamp steht für:

 Ritterkamp (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde der Gemeinde Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 anderer Name für Kleiner Kamp, dem rechten Quellfluss des Kamps